Пандемия коронавируса 2020 года, как сообщалось, распространилась в Ливию, когда 24 марта 2020 года был официально зарегистрирован первый случай заболевания в стране.

Ливия считается особенно уязвимой к эпидемии из-за продолжающейся гражданской войны в Ливии, которая привела к тяжёлой гуманитарной ситуации и разрушению инфраструктуры здравоохранения страны.

Предыстория 
12 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено ВОЗ 31 декабря 2019 г.
Коэффициент летальности для COVID-19 был намного ниже, чем у SARS 2003 года,, но заразность была значительно выше со значительным общим числом погибших.

Хронология

Март 2020 
До пандемии коронавируса система здравоохранения Ливии уже находилась на грани краха, учитывая хаос, который царил в стране с 2011 года. Противоборствующие стороны в гражданской войне в Ливии игнорировали неоднократные просьбы Организации Объединённых Наций о прекращении огня во время пандемии.

Международно признанное правительство национального согласия (GNA), базирующееся в Триполи, и конкурирующее правительство Халифа Хафтара, базирующееся в восточной части Ливии, предприняли шаги по контролю за распространением COVID-19 посредством закрытия школ, рынков и некоторых бизнес-предприятий. Силы Хафтара попытались захватить Триполи, столицу Ливии, в наступлении, которое началось в апреле 2019 года. Сотни были убиты, и тысячи были перемещены в ходе боевых действий.

24 марта Ливия подтвердила свой первый случай заболевания COVID-19, у 73-летнего мужчины, который вернулся в страну в начале марта из поездки в Саудовскую Аравию.

30 марта Правительство национального согласия объявило об освобождении 466 заключённых в Триполи в рамках усилий по прекращению распространения вируса в тюрьмах.

Апрель 2020 
2 апреля Ливия подтвердила первую смерть в стране от COVID-19. Это была 85-летняя алжирская женщина.

5 апреля Махмуд Джабриль, 68 лет, который возглавлял временный Национальный переходный совет в 2011 году, скончался от COVID-19 в Каире, Египет, будучи помещённым в больницу 21 марта.

6 апреля Силы под командованием Халифы Хафтара начали атаку ракетами «Град» против больницы общего профиля «Аль-Хадра», одной из крупнейших больниц Триполи, ранили шесть работников здравоохранения и существенно повредили больницу, где проходили лечение 300 пациентов, в том числе два пациента с COVID-19. Это был третий раз, когда силы Хафтара атаковали медицинские учреждения во время усиленной осады Триполи. Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов осудило это нападение как «ужасающее» и «явное нарушение международного гуманитарного права ... Это недопустимо в то время, когда медицинские работники и работники здравоохранения играют жизненно важную роль в нашей борьбе с глобальной пандемией.»  Офис заявил, что «эта бессмысленная эскалация должна прекратиться, чтобы органы здравоохранения и агентства по оказанию помощи могли реагировать на COVID-19 и продолжать охватывать людей, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи». На следующий день возобновились ракетные обстрелы больницы.

К 7 апреля Ливия подтвердила 20 случаев заболевания COVID-19, в основном в западной части Ливии.

15 апреля Правительство национального согласия ввело 24-часовой комендантский час на 10 дней, начиная с 17 апреля.

См. также 
 Гражданская война в Ливии
 Хронология распространения COVID-19 в странах Африканского региона

Примечания 

Ливия
Ливия